Porco steht für:
 Porco (Potosí), Landstadt im Departamento Potosí, Bolivien
 Municipio Porco, Landkreis im Departamento Potosí, Bolivien
 (7231) Porco, Asteroid des Hauptgürtels

Porco ist der Familienname folgender Personen:
 Carolyn Porco (* 1953), US-amerikanische Planetologin
 Linden Porco (* 1996), kanadischer Filmschauspieler
 Sebastián Oscar Porco (* 1978), argentinischer Motorradrennfahrer, siehe Sebastián Porto 
 Toribio Ticona Porco (* 1937), bolivianischer Geistlicher, Prälat von Corocoro